Список приладів опалення і особистого обігріву, що складено за рівнем енергозбереження, тобто за рівнем ефективності  використання енергетичних запасів. Список сформовано відповідно до споживання приладами певних енергоресурсів.

Електро обігрівачі

Паливні обігрівачі

Засоби особистого обігріву

Див. також 
 Опалення
 Енергоефективність

Примітки

Посилання 

Житлове господарство
Теплотехніка
Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря